Yalomyces är ett släkte av svampar. Yalomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Yalomyces